Christine Citti (née en 1962), actrice et réalisatrice française, sœur de Marc ;
 Franco Citti (1935-2016), acteur italien, frère de Sergio ;
 Lucy Citti Ferreira (1911-2008), artiste peintre et sculptrice brésilienne ;
 Marc Citti (né en 1966), acteur français, frère de Christine ;
 Pierre Citti (19?-), aikidoka belge ;
 Sergio Citti (1933-2005), acteur et réalisateur italien, frère de Franco.